Ruyaga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ruyaga (periodiskt vattendrag), Kirundo, 
 Ruyaga (vattendrag), 

Robotskapade Burundiförgreningar